Conrad Martin (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2005-2006.  Finalement, il prend sa retraite en 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Raiders de Wexford || OPJHL ||36 ||0 ||6 ||6 ||121 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Raiders de Wexford || OPJHL ||44 ||2 ||14 ||16 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Raiders de Wexford || OPJHL ||46 ||2 ||18 ||20 ||153 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Lakers de Mercyhurst || NCAA ||37 ||3 ||6 ||9 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Lakers de Mercyhurst || NCAA ||33 ||2 ||8 ||10 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Lakers de Mercyhurst || NCAA ||37 ||2 ||15 ||17 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Lakers de Mercyhurst || NCAA ||18 ||1 ||9 ||10 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2005-2006 || Gulls de San Diego || ECHL ||5 ||2 ||0 ||2 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2006-2007 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||65 ||2 ||21 ||23 ||101 ||10 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2006-2007 || North Stars de Newcastle || AIHL ||8 ||2 ||6 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||31 ||2 ||8 ||10 ||68 ||20 ||3 ||0 ||3 ||32
|-
|2007-2008 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||43 ||0 ||6 ||6 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||23 ||0 ||4 ||4 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HK Acroni Jesenice || EBEL ||12 ||4 ||2 ||6 ||14 ||5 ||0 ||1 ||1 ||26
|-
|2008-2009 || HK Acroni Jesenice || Državno Prvenstvo ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||2 ||2 ||4 ||20 
|-
|2009-2010 || KHL Medveščak || EBEL ||49 ||6 ||13 ||19 ||181 ||4 ||0 ||0 ||0 ||31
|-
|2009-2010 || KHL Medveščak II || Državno Prvenstvo ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||1 ||0 ||1 ||0

Notes et références 

Naissance en octobre 1982
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Défenseur de hockey sur glace